1975/76 was het 38ste seizoen van de Divizia A en het 58ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 CSM Reșița veranderde zijn naam in FCM Reșița.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1975/76 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen